Flying Away, album degli Smoke City del 1997
Flying Away, singolo di Moony del 2003